Brittle Silver Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brittle Silver Mountain (Gunnison County, Colorado)
 Brittle Silver Mountain (Summit County, Colorado)